Болга́рская кири́ллица:

 Болгарский алфавит — кириллический алфавит болгарского языка; 
 Болгарская кириллица — использование букв латинского алфавита вместо похожих по начертанию букв кириллических.